Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 847 dans le monde.

 RS-847 au Brésil
 Route régionale 847 en Finlande
 Route nationale 847 en France
 Route européenne 847 en Italie